Amerikai Egyesült Államok
 Bayshore (Észak-Karolina)
 Bayshore (Miami Beach)
 Bayshore (Oregon)
 Kanada
 Bayshore (Ottawa)